Кость Лоський (Лоський Костянтин Володимирович, 28.01.1874  — 14.10.1933) — історик права, український громадський і політичний діяч, дипломат . 
 Лоський Ігор Костянтинович  (15 грудня 1900 — 27 травня 1936) — учасник Бою під Крутами, в якому був важко поранений. Написав спогади про цю подію під назвою «Крути». 

українські прізвища